CSE steht für:

 in Biologie und Medizin
 Cholesterinsyntheseenzym, siehe HMG-CoA-Reduktase
 Caffeoyl Shikimate Esterase, ein wichtiges Enzym bei der Lignin-Synthese
 Combined spinal and epidural anesthesia, siehe Kombinierte Spinal- und Epiduralanästhesie
 im Wertpapierhandel
 Canadian Securities Exchange
 Copenhagen Stock Exchange, siehe OMX
 Cyprus Stock Exchange
 Centre de sociologie européenne an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
 Centre for Science and Environment in Neu-Delhi, Indien
 Certified Sustainable Economics, eine Unternehmenszertifizierung für Nachhaltigkeit
 Combined spinal and epidural anaesthesie, deutsch: Kombinierte Spinal- und Epiduralanästhesie
 Comic-Salon Erlangen
 Communications Security Establishment Canada, eine kanadische Agentur, die der Regierung kryptologische Dienste anbietet
 Computational Science and Engineering, siehe Wissenschaftliches Rechnen
 Common subexpression elimination
 Confined Space Entry, in Zusammenhang mit Freimessungen und Arbeiten in engen Räumen und Behältern
 Continuous System Engineering
 Chief Software Engineer
 copper/coppersulfate-electrode, siehe Kupfer/Kupfersulfat-Elektrode
 Client Side Extension, zuständig für die Auswertung von Gruppenrichtlinien auf den Clients, siehe Group Policy Object
 Clube Sociedade Esportiva
 Corpus Speculorum Etruscorum
 Custom Search Engine, die benutzerdefinierte Suchmaschine von Google

CSE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Sępoleński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

cse steht für:
 Český znakový jazyk (ISO-639-3-Code), tschechische Gebärdensprache

CSE